Na Slovensku v současnosti působí 64 politických stran a hnutí.

Aktivní politické strany a hnutí 
 99 % - občiansky hlas
 Agrárna strana vidieka (ASV)
 CESTA Strana vlastencov a odborníkov
 Demokrati Slovenska
 Demokratická občianska strana (DOST)
 Demokratická strana (DS)
 DOBRÁ VOĽBA
 Európska demokratická strana (EDS)
 HLAS – sociálna demokracia
 Hnutie za demokraciu (HZD)
 Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
 IDEA
 JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska (JEDNOTA-ĽSS)
 JEDNOTNÉ SLOVENSKO (JS)
 Komunistická strana Slovenska (KSS)
 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)
 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
 LEPŠIA ŠTVRŤ
 Ľudová strana (ĽS)
 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia (MKDA)
 MLADÁ BRATISLAVA
 MOST - HÍD
 Národ a Spravodlivosť - naša strana (NaS - ns)
 NÁRODNÁ KOALÍCIA
 Nezávislé fórum (NF)
 NOVA
 NOVÝ PARLAMENT (NP)
 Občania Slovenska (Občania SR)
 Občianska konzervatívna strana (OKS)
 Občianski liberáli (OL)
 Obyčajní ľudia
 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
 Práca slovenského národa (PSN)
 PRIAMA DEMOKRACIA (PD)
 Rómska iniciatíva Slovenska (RIS)
 #SIEŤ (SIEŤ)
 Sloboda a solidarita (SaS)
 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ - DS)
 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku (SĽS)
 SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov (SNJ-sv)
 Slovenská národná strana (SNS)
 Slovenská občianska koalícia (SKOK!)
 SME RODINA - Boris Kollár
 SMER - sociálna demokracia (SMER - SD)
 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP)
 Strana mladých ľudí (Mladí ľudia)
 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 Strana občianskej ľavice (SOĽ)
 Strana patriotov (PATRIOTI)
 Strana práce (SP)
 Strana rómskej koalície (SRK)
 Strana Rómskej únie na Slovensku (SRÚS)
 Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov (SZSZO)
 Strana zelených (SZ)
 Strana zelených Slovenska (SZS)
 ŠANCA
 TREBIŠOV NAHLAS
 ÚSVIT
 VÁŠ KRAJ
 Vlasť
 VZDOR - strana práce
 Združenie robotníkov Slovenska (ZRS)
 Zelená vlna (ZV)
 Zelení-Strana národnej prosperity (Z-SNP)
 Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska (Zmena zdola, DÚ)

strany jsou seřazeny abecedně, seznam je aktuální k 26. srpnu 2016

Zaniklé politické strany a hnutí 
Seznam není úplný. Tento článek pojednává zrušených stranách jestli vás zajímá o zrušených nebo současných stranách Československu.- Seznam politických stran a hnutí v Československu

 Aliancia demokratov Slovenska (ADS) - odštěpení z HZDS v březnu 1993, zánik vytvořením DEÚS v dubnu 1994
 Aliancia nového občana - premenované na STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ, na OBČANIA a napokon IDEA (politická strana)
 Alternatíva politického realizmu (APR) - odštěpení z HZDS v březnu 1994, zánik vytvořením DEÚS v dubnu 1994
 Demokratická strana (DS) - sloučila se s SDKÚ, zanikla 13. února 2006
 Demokratická únia (DÚ) - vznik v březnu 1995 sloučením DEÚS a NDS, zánik sloučením s SDKÚ v srpnu 2000
 Demokratická únia Slovenska (1994) (DEÚS) - vznik v dubnu 1994 sloučením ADS a APR, zánik sloučením s NDS a přeměnou na Demokratickou únii
 Hlinkova slovenská ľudová strana - vznik 1906 jako Slovenská ľudová strana, zánik 1945 zakázáním
 Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky - zánik v listopadu 1997 sloučením s RSS do NAS
 Hnutie za demokraciu
 Komunistická strana Slovenska – 91 - vznik 1991, zánik 1992 sloučením se ZKS do KSS
 Kresťansko-sociálna únia (předtím „Slovenské kresťanskodemokratické hnutie“) - vznik odštěpením z KDH, zánik sloučením s SNS
 Lidová strana – Hnutí za demokratické Slovensko
 Maďarská občianska strana - zánik v červnu 1998 sloučením s MKDH a Spolužitím na SMK
 Maďarské kresťanskodemokratické hnutie - zánik v červnu 1998 sloučením s MOS a Spolužitím na SMK
 Národno-demokratická strana (NDS) - odštěpení z SNS v únoru 1994, zánik vytvořením DÚ v březnu 1995
 Nová agrárna strana (NAS) - zánik 1998 sloučením s HZDS
 Pravá Slovenská národná strana - zánik roku 2003 sloučením se SNS
 Roľnícka strana Slovenska - zánik v listopadu 1997 sloučením s HP SR do NAS
 Slovenská demokratická koalícia - rozpadla se na KDH, SDKÚ, OKS, SDSS a Stranu zelených na Slovensku
 Slovenská národná strana (historická) - 1871 – 1938
 Slovenská pospolitosť - národná strana (SP-NS) - vznik jako strana v roce 2005, zánik zrušením na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu SR 1. března 2006
 Sociálnodemokratická alternatíva (SDA) - sloučila se s SMERem 31. prosince 2005 (v likvidaci)
 Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) - sloučila se s SMERem 31. prosince 2005 (v likvidaci)
 Spolužitie - zánik v červnu 1998 sloučila se s MKDH a MOS na SMK
 Strana demokratickej ľavice (SDĽ) - sloučila se s SMERem 31. prosince 2005
 Strana občianskeho porozumenia (SOP) - sloučila se s SMERem
 Strana slovenskej obrody - vznik 1948, zánik 1989 změnou názvu na Demokratická strana
 Verejnosť proti násiliu (později Občianska demokratická únia - Verejnosť proti násiliu, později Občianska demokratická únia) - vznik v rámci něžné revoluce, zánik rozpuštěním v listopadu 1992
 Zväz komunistov Slovenska - vznik 1991, zánik 1992 složením s KSS '91 do KSS

Politické strany a hnutí v likvidaci 

 Aktívne ženy - OS Slovenska (AŽ-OS)
 Aliancia demokratických žien (ADŽ)
 Bratislavská občianska strana (BOS)
 Československí demokrati (ČSD)
 Demokratická aliancia Rómov v SR (DAR)
 Demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike (DHR)
 Hnutie ľudí s najnižšou životnou úrovňou (HĽNŽÚ)
 Hnutie olaských Rómov Slovenska (HORS)
 Hnutie Sattech (HS)
 Hnutie sociálnych istôt občanov (HSIO)
 Hnutie tretej cesty (HTC)
 Hnutie za slobodu prejavu (HSP)
 Iniciatíva za občiansku spoločnosť (IOS)
 Koalícia Čechov a Slovákov (KČaS)
 Kresťanská socialistická strana Slovenska (KSOSS)
 Kresťanská sociálna únia (KSÚ)
 Liberáli (L)
 Liberálnodemokratická strana na Slovensku (LDSnS)
 Maďarská federalistická strana - Magyar föderalista párt (MFS-MFP)
 Maďarská socialistická strana Slovenska - Szlovákiai Magyar Szocialista Párt (MSSS-SZMSZP)
 Maďarské demokratické hnutie Rómov v Slovenskej republike (MDHR)
 Mestský demokratický klub (MDK)
 Národná alternatíva Slovenska (NaAS)
 Národná únia zdravotne postihnutých Slovenska (NÚZPS)
 Naša strana (NaS)
 Naše Slovensko (NSK)
 Neutrálne hnutie Slovenská liga (NHSL)
 Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky (NEI)
 Občianska strana Slovenska (OSS)
 Občiansko-demokratické hnutie (ODH)
 Občiansko-liberálna strana Slovenska (OLS)
 Platforma nezávislých kandidátov (PNK)
 Politické hnutie Rómov na Slovensku - ROMA (ROMA)
 Právo a spravodlivosť
 Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov (RSDSS)
 Regionálne demokratické hnutie - Východ (RDH- VÝCHOD)
 Republikánska strana (RS)
 Robotnícka strana ROSA (ROSA)
 Rómska národnostná strana (RNS)
 Rómska občianska iniciatíva SR (ROISR)
 Rómska občianska jednota Slovenskej republiky (ROJ SR)
 Rómske kresťanské demokratické hnutie v Slovenskej republike (RKDH)
 Rómsky kongres Slovenskej republiky (RKSR)
 Slobodná strana Slovenska (SSS)
 Slovenská ľudová únia (SĽÚ)
 Slovenská republikánska únia (SRÚ)
 Slovenské hnutie obnovy (SHO)
 Slovenský mimoparlamentný snem (SMS)
 Slovenský národný kongres - Strana kresťanskej demokracie (SNK-SKD)
 Sociálnodemokratická alternatíva (SDA)
 Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS)
 Sociálnodemokratická únia Slovenska (SDÚS)
 Sociálno-kresťanská únia (SKÚ)
 SOS Slovensko (SO)
 Strana demokratického centra Slovenska (SDCS)
 Strana demokratického stredu (STRED)
 Strana demokratickej jednoty Rómov (SDJR)
 Strana dôchodcov a sociálne odkázaných (SDSO)
 Strana dôchodcov Slovenska (SDchS)
 Strana integrácie Rómov na Slovensku (SIR)
 Strana kresťansko - katolícka (SKK)
 Strana ľudských práv (SĽP)
 Strana maďarských socialistov - Magyar Szocialisták Pártja (SMS-MSZP)
 Strana menšín (SM)
 Strana mladých demokratov (SMD)
 Strana moderných Európanov (S.M.E.)
 Strana národného porozumenia (SNaP)
 Strana občianskej svornosti (SOS)
 Strana ochrany práv Rómov na Slovensku (SOPR)
 Strana podnikateľov a živnostníkov Slovenskej republiky (SPŽSR)
 Strana práce a istoty (SPI)
 Strana pravdy (SPR)
 Strana rodiny Slovenskej republiky (SRSR)
 Strana Rómov Slovenska (SRóS)
 Strana rómskych demokratov v Slovenskej republike (SRD)
 Strana slobodných demokratov na Slovensku (SSD)
 Strana slobody (SL)
 Strana slovenského ľudu (SSĽ)
 Strana sociálnej demokracie Rómov na Slovensku (SSDR)
 Strana za demokratické práva občanov (SDPO)
 Trend tretieho tisícročia (TTT)
 Únia - Rómskej občianskej iniciatívy v SR (Ú-ROI)
 Združenie nezávislých Slovenska (ZNS)
 Združenie pre republiku - Republikáni (ZPR-REP)
 Zjednotená robotnícka strana Slovenska (ZRSS)
 Žena a rodina (ŽAR)

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální registr politických stran (slovensko)

 
Politické seznamy
Politické strany